Dit is een lijst van planetoïden 14001-14100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (14001) - || 1993 KR || 26 mei 1993 || S. Otomo
|-
| (14002) - || 1993 LW1|| 15 juni 1993 || H. E. Holt
|-
| (14003) - || 1993 OO4|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (14004) - || 1993 SK2|| 19 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14005) - || 1993 SO3|| 22 september 1993 || O. A. Naranjo
|-
| (14006) - || 1993 SA4|| 18 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14007) - || 1993 TH14|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (14008) - || 1993 TD17|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (14009) - || 1993 TQ36|| 13 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (14010) - || 1993 UL || 16 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14011) - || 1993 US || 22 oktober 1993 || T. Urata
|-
| (14012) - || 1993 XG || 6 december 1993 || T. Seki
|-
| (14013) - || 1993 YF || 17 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (14014) Münchhausen || 1994 AL16|| 14 januari 1994 || F. Börngen
|-
| (14015) - || 1994 BD4|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (14016) Steller || 1994 BJ4|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (14017) - || 1994 NS || 4 juli 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14018) - || 1994 PM14|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (14019) - || 1994 PP16|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (14020) - || 1994 PE18|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (14021) - || 1994 PL20|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (14022) - || 1994 PW27|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (14023) - || 1994 PX31|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (14024) Procol Harum || 1994 RZ || 9 september 1994 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| (14025) Fallada || 1994 RR11|| 2 september 1994 || F. Börngen
|-
| (14026) Esquerdo || 1994 ST7|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (14027) Ichimoto || 1994 TJ1|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14028) - || 1994 TZ14|| 5 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14029) - || 1994 UC1|| 31 oktober 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14030) - || 1994 UP1|| 25 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14031) - || 1994 WF2|| 26 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14032) - || 1994 XP || 4 december 1994 || M. Koishikawa
|-
| (14033) - || 1994 YR || 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (14034) - || 1995 BW || 25 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14035) - || 1995 CJ || 1 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14036) - || 1995 EY7|| 5 maart 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (14037) - || 1995 EZ7|| 5 maart 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (14038) - || 1995 HR || 27 april 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14039) - || 1995 KZ1|| 28 mei 1995 || E. F. Helin
|-
| (14040) Andrejka || 1995 QD2|| 23 augustus 1995 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (14041) Dürrenmatt || 1995 SO54|| 21 september 1995 || F. Börngen
|-
| (14042) Agafonov || 1995 UG5|| 16 oktober 1995 || T. V. Kryachko
|-
| (14043) - || 1995 UA45|| 20 oktober 1995 || N. Kawasato
|-
| (14044) - || 1995 VS1|| 1 november 1995 || S. Otomo
|-
| (14045) - || 1995 VW1|| 4 november 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14046) - || 1995 WE5|| 17 november 1995 || T. Okuni
|-
| (14047) - || 1995 WG5|| 18 november 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14048) - || 1995 WS7|| 27 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14049) - || 1995 XH1|| 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14050) - || 1995 YH1|| 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14051) - || 1995 YY1|| 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14052) - || 1995 YH3|| 27 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (14053) - || 1995 YS25|| 27 december 1995 || W. Bickel
|-
| (14054) Dušek || 1996 AR || 12 januari 1996 || Kleť
|-
| (14055) - || 1996 AS || 10 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (14056) Kainar || 1996 AO1|| 13 januari 1996 || Kleť
|-
| (14057) Manfredstoll || 1996 AV1|| 15 januari 1996 || E. Meyer, E. Obermair
|-
| (14058) - || 1996 AP15|| 14 januari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14059) - || 1996 BB2|| 25 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (14060) Patersonewen || 1996 BM5|| 18 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (14061) - || 1996 CT7|| 13 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (14062) Cremaschini || 1996 CR8|| 14 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (14063) - || 1996 DZ || 21 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (14064) - || 1996 DT3|| 16 februari 1996 || E. W. Elst
|-
| (14065) Flegel || 1996 EY5|| 11 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (14066) - || 1996 FA4|| 20 maart 1996 || AMOS
|-
| (14067) - || 1996 GY17|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (14068) Hauserová || 1996 HP1|| 21 april 1996 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (14069) Krasheninnikov || 1996 HP18|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (14070) - || 1996 JC1|| 14 mei 1996 || NEAT
|-
| (14071) Gadabird || 1996 JK13|| 11 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (14072) Volterra || 1996 KN || 21 mei 1996 || P. G. Comba
|-
| (14073) - || 1996 KO1|| 17 mei 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14074) Riccati || 1996 NS || 11 juli 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| (14075) Kenwill || 1996 OJ || 18 juli 1996 || G. R. Viscome
|-
| (14076) - || 1996 OO1|| 20 juli 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14077) - || 1996 PF1|| 9 augustus 1996 || A. Vagnozzi
|-
| (14078) - || 1997 FQ3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (14079) - || 1997 FV3|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (14080) Heppenheim || 1997 GB || 1 april 1997 || Starkenburg
|-
| (14081) - || 1997 GT18|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (14082) - || 1997 GK21|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (14083) - || 1997 GH22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (14084) - || 1997 GX23|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (14085) - || 1997 GA37|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (14086) - || 1997 GC38|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (14087) - || 1997 HG10|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (14088) Ancus || 1997 JB10|| 3 mei 1997 || V. S. Casulli
|-
| (14089) - || 1997 JC14|| 8 mei 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14090) - || 1997 MS3|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (14091) - || 1997 MQ4|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (14092) Gaily || 1997 MC8|| 29 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (14093) - || 1997 OM || 26 juli 1997 || G. R. Viscome
|-
| (14094) Garneau || 1997 OJ1|| 28 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (14095) - || 1997 PE2|| 7 augustus 1997 || K. A. Williams
|-
| (14096) - || 1997 PC4|| 4 augustus 1997 || H. Mikuž
|-
| (14097) Capdepera || 1997 PU4|| 11 augustus 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (14098) Šimek || 1997 QS || 24 augustus 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (14099) - || 1997 RQ3|| 5 september 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14100) Weierstrass || 1997 RQ5|| 8 september 1997 || P. G. Comba|}

Planetoïdenlijsten